Monastir (dal latino per monastero) è un toponimo che può riferirsi a diversi luoghi:

 Monastir è l'antico toponimo di Bitola, in Macedonia
 Monastir è un comune italiano della provincia del Sud Sardegna, in Sardegna
 Monastir è una città della Tunisia
 il Governatorato di Monastir è un governatorato della Tunisia